Diecezja Rochester – diecezja rzymskokatolicka w Stanach Zjednoczonych
 Diecezja Rochester – diecezja Kościoła Anglii w Wielkiej Brytanii
 Diecezja Rochester – diecezja episkopalna w Stanach Zjednoczonych